La sigla SAF puede hacer referencia a:

 SAF, Société astronomique de France fundada en 1887.
 SAF, Síndrome alcohólico fetal.
 SAF, código IATA para designar al Aeropuerto de Municipal de Santa Fe (Estados Unidos).
 SAF, Sociedad Asturiana de Filosofía.
 SAF, Superliga Argentina de Fútbol.
 SAF, Combustible sostenible de aviación (Sustainable Aviation Fuel en inglés)